Le Mannequin assassiné peut faire référence à :
 Le Mannequin assassiné, un roman de Stanislas-André Steeman, publié en 1931 ;
 Le Mannequin assassiné, un film policier franco-belge réalisé par Pierre de Hérain, sorti en 1947, tiré du roman éponyme.